Hsiao Chiang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xiao Jiang (vattendrag i Kina, Chongqing), 
 Xiao Jiang (vattendrag i Kina, Yunnan), 
 Beiliu Jiang, vattendrag, Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar